Nötzel ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Martin Lantzsch-Nötzel (1894–1986), deutscher Maler und Zeichner
 Karl Nötzel (1870–1945), deutsch-russischer Schriftsteller und Sozialphilosoph evangelischer Konfession
 Manfred Nötzel (* 1950), deutscher Jurist
 Martin Nötzel (17./18. Jh.), deutscher Goldschmied; siehe Marienkapelle (Würzburg)#Geschichte
 Matthias Nötzel (* 1971), deutscher Volleyballspieler
 Michael Nötzel (* 1957), deutscher Politiker (CSPD, DSU, CDU), MdL, Unternehmer
 Sabine Nötzel (* 1963), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

Siehe auch:

 Noetzel
 Netzel